Osoby o nazwisku Abdurahmonov:
 Abdujabbor Abdurahmonov – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Bekzod Abdurahmonov – uzbecki zapaśnik